Площадь Максима Горького:

Россия 
 Площадь Максима Горького — с 1919 по 1940-е годы название Площади Обороны в Екатеринбурге.
 Площадь Максима Горького — площадь в Каменске-Уральском.
 Площадь Максима Горького — площадь в Нижнем Новгороде.
 Площадь Горького — площадь в Ульяновске.

Украина 
 Площадь Горького — площадь в Днепре, Украина.
 Площадь Максима Горького — площадь в Кривом Роге, Украина.
 Площадь Горького — площадь в Сумах, Украина.